Моско́вщина, Москівщи́на — застаріла українська назва великоросійських земель.
 Московщина — село в Україні, в Млинівському районі Рівненської області.

Див. також 
 Москівщина — село в Україні.
 Московство — книжка українського історика і публіциста Павла Штепи.
 Московія
 Московське царство
 Московська область

Примітки